Landtagswahlkreis Steinfurt steht für:

 Landtagswahlkreis Steinfurt I
 Landtagswahlkreis Steinfurt II
 Landtagswahlkreis Steinfurt III